Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2012 rozegrane zostały między 31 marca a 8 kwietnia 2012 w szwajcarskiej Bazylei, na lodowisku w St Jakob Halle.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z Reginy 2011 była reprezentacja Kanady (w innym składzie). Zawody były pierwszymi kwalifikacjami do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.

Podobnie jak przed rokiem na najwyższym stopniu podium stanęli Kanadyjczycy (Glenn Howard), którzy w wyrównanym finale z dogrywką pokonali wynikiem 8:7 Szkocję (Tom Brewster). Brązowe medale przypadły osłabionej reprezentacji Szwecji (Sebastian Kraupp) po wygraniu 9:8 nad Norwegią (Thomas Ulsrud). 

Wysoko zostały sklasyfikowane zespoły ze strefy Pacyfiku, Chińczycy (Liu Rui) z bilansem 6 wygranych i 5 przegranych spotkań uplasowali się na 6. miejscu. Nowo Zelandczycy (Peter de Boer) dotarli zaś do meczów barażowych, gdzie lepsi okazali się być Szwedzi.

Najskuteczniejszym zawodnikiem mistrzostw był otwierający ekipy kanadyjskiej, Craig Savill (92%). Na pozycji drugiego najlepiej zagrywał Ba Dexin z Chin (86%). W przypadku wypuszczających 5, 6 i 7, 8 kamienie klasyfikację tę wygrali Kanadyjczycy: Wayne Middaugh i Glenn Howard, odpowiednio 89 i 84%.

Colin Campbell Award zawodnicy przyznali Seanowi Beckerowi.

Kwalifikacje 
 Gospodarz: 
 Obrońca tytułu mistrzowskiego: 
 Siedem zespołów z Mistrzostw Europy 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Zespół wygrany z Challengu
 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2011

Reprezentacje

Runda każdy z każdym

Sesja 1. 
31 marca 2012; 14:00

Sesja 2. 
31 marca 2012; 19:00

Sesja 3. 
1 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 4. 
1 kwietnia 2012; 14:00

Sesja 5. 
1 kwietnia 2012; 19:00

Sesja 6. 
2 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 7. 
2 kwietnia 2012; 14:00

Sesja 8. 
2 kwietnia 2012; 19:00

Sesja 9. 
3 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 10. 
3 kwietnia 2012; 14:00

Sesja 11. 
3 kwietnia 2012; 19:00

Sesja 12. 
4 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 13. 
4 kwietnia 2012; 14:00

Sesja 14. 
4 kwietnia 2012; 19:00

Sesja 15. 
5 kwietnia 2012; 9:00

Sesja 16. 
5 kwietnia 2012; 14:00

Sesja 17. 
5 kwietnia 2012; 19:00

Play-off

Tie-breaker 
6 kwietnia 2012; 14:00

1-2 
7 kwietnia 2012; 14:00

3-4 
7 kwietnia 2012; 9:00

Półfinał 
7 kwietnia 2012; 20:00

Pojedynek o 3. miejsce 
8 kwietnia 2012; 11:00

Finał 
8 kwietnia 2012; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Tim Hortons Brier 2012

Uwagi

Bibliografia 
 
  

2012
2012 w curlingu
2012 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Bazylei